Gatzke ist der Familienname folgender Personen:

 André Gatzke (* 1975), deutscher Fernsehmoderator
 Bernhard Gatzke (* 1959), deutscher Leichtathlet
 Hans Gatzke (1915–1987), deutsch-amerikanischer Historiker
 Wolfgang Gatzke (* 1952), deutscher Polizist und Präsident des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen